Parasollmossor (Splachnum) är ett släkte av bladmossor. Parasollmossor ingår i familjen Splachnaceae.

Egenskaper
Parasollmossor har långskaftade sporkapslar med nedre delen ombildad till en iögonfallande, parasollik, röd eller gul skärm. Hos komossor är motsvarande del ägg- eller päronformad. Både parasoll- och komossor växer på gammal spillning på fuktig mark. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor